Le lycée Louis Massignon fait référence à deux établissements :
 le Lycée Louis-Massignon (Maroc), située à Casablanca ; 
 le lycée Louis-Massignon (Émirats arabes unis), situé à Abou Dhabi.